Hötzel ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Hötzel (* 1971), deutscher Tubist
 Uwe Hötzel (* 1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hötzl
 Hotzel